El término llano blanco puede referirse a:
 Llano Blanco, una localidad del estado de Sonora, México.
 Llanos Blancos, localidad del estado de Chihuahua, México
 Estación Llano Blanco, una estación ferroviaria en Los Ángeles, Chile.
 Central térmica de Llanos Blancos, estación térmica en Valverde, Canarias, España.